Gewoon glimlijfje
 Moerasglimlijfje